Pratolungo ima više značenja:
 Pratolungo, Cuneo
 Pratolungo, Genoa
 Pratolungo, Grosseto
 Pratolungo, Massa-Carrara
 Pratolungo, Parma
 Pratolungo, Pavia
 Pratolungo, Piacenza
 Pratolungo, Rieti
 Pratolungo, Roma